Saturday – szósty dzień tygodnia w języku angielskim
 Saturday – powieść Iana McEwana (2005)

Muzyka

Albumy 
 Saturday – album The Reivers (1987)
 Saturday – album Ocean Colour Scene (2010)

Single 
 „Saturday” – singel Yo La Tengo (2000)
 „Saturday” – singel Fall Out Boy (2003)
 „Saturday” – singel Basshuntera (2010)
 „Saturday” – singel The Enemy (2012)
 „Saturday” – singel Rebecki Black i Dave’a Days (2013)

Piosenki 
 „Saturday” – piosenka Babyface’a z albumu For the Cool in You (1993)
 „Saturday” – piosenka Built to Spill z albumu You in Reverse (2006)
 „Saturday” – piosenka The Carpenters z albumu Carpenters (1971)
 „Saturday” – piosenka Childisha Gambino ze ścieżki dźwiękowej Guava Island (2019)
 „Saturday” – piosenka Hedley z albumu o tym samym tytule (2005)
 „Saturday” – piosenka The Judybats z albumu Down in the Shacks Where the Satellite Dishes Grow (1992)
 „Saturday” – piosenka Kids in Glass Houses z albumu Smart Casual (2008)
 „Saturday” – piosenka Liberty X z albumu Thinking It Over (2002)
 „Saturday” – piosenka Marc Broussard z albumu Carencro (2004)
 „Saturday” – piosenka Nathana Willetta ze ścieżki dźwiękowej Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film (2017)
 „Saturday” – piosenka Normy Jean Wright z albumu Norma Jean (1978)
 „Saturday” – piosenka Per Gessle z albumu The World According to Gessle (1997)

Pozostałe 
 Saturday – południowokoreański girlsband

Zobacz też 
 „Saturday (Oooh! Ooooh!)” – singel Ludacrisa
 The Saturdays – brytyjsko-irlandzki girlsband
 Sobota